Příjmení Přikryl má více nositelů:

 Bohumil Přikryl (1893–1965) – český nakladatelský pracovník a legionář
 Dita Přikrylová (* 1989) – česká manažerka a datová analytička
 Emil Přikryl (* 1945) – český architekt
 František Přikryl, vícero nositelů
 Jan Přikryl (1853–1910) – český politik z Moravy, zemský poslanec
 Jan Přikryl (lední hokejista) (* 1950) - český hokejista
 Martin Přikryl (* 1974) – český hudebník
 Ondřej Přikryl (1862–1936) – český lékař, básník, spisovatel a politik
 Petr Přikryl (* 1978) – český hokejový brankář
 Rudolf Prikryl (1896–1965) – starosta Vídně 
 Stanislav Přikryl (* 1946) – český hokejista
 Svatopluk Přikryl (* 1943) – český fotbalista
 Tomáš Přikryl (* 1992) – český fotbalový útočník
 Vladimír Přikryl (1895–1968) – český brigádní generál
 Zdeněk Přikryl (1928–2020) – český sochař